Joly kan som auktorsförkortning betyda:

 Aylthon Brandão Joly
 Luis J. Joly
 Nicolas Joly

Robotskapade auktorsförkortningar